Тридесет трећа сезона Светског купа у алпском скијању је почела 24. октобра 1998. у Зелдену у Аустрији а завршена је 14. марта 1999. у Сијера Невади у Шпанији. Победници у укупном поретку били су Ласе Ћус из Норвешке и Александра Мајсницер из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 35 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 36 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1998.
Алпско скијање у 1999.